Marsan kan syfta på följande:

 Marsán – ett varunamn för vaniljkräm och vaniljsås från Ekströms

Geografi

Azerbajdzjan 

 Marsan (ort i Azerbajdzjan), Qach,

Frankrike 

 Marsan, Gers, kommun i departementet Gers,